Телевиса је мексичка телевизијска мрежа основана 1951. године од стране Емилија Аскараге Видаурете. Првобитно је била позната као -{Televisión Independiente de México}- (Независна телевизија Мексика) и -{Telesistema Mexicano}- и имала је четири канала: -{FOROtv}-, -{Canal 5}-, -{Gala TV}- и -{Las Estrellas}-. Последњи од поменутих канала одговоран је за емитовање телевизијских серија од 1958. године.

-{Senda prohibida}-, режирана од стране Рафаела Банкељса, била је прва теленовела продуцирана од стране Телевисе, а која је имала 30 епизода и постигла прави успех. Од тада је почело инвестирање у оригиналне серије да би 1960. године Телевиса лансирала преко 20 различитих серија за годину дана. С обзиром огроман успех теленовела, одлучено је да се настави са пројектом. Са појавом телевизије у боји, теленовела -{El amor tiene cara de mujer}-, написана 1971. године, имала је 760 епизода и била је теленовела са највећим бројем епизода на телевизијској мрежи. Поред тога, Телевиса се повезала и са телевизијским каналима из других земаља, попут канала -{Venevisión}-, што јој је омогућило адаптацију венецуеланских талената, али и канала -{Sistema Brasileiro de Televisão}-, који је приказивао бројне Телевисине теленовеле.

Током 1980-их, Телевиса је предност дала венецуеланским и кубанским уметницима, првенствено Инес Родена и Каридад Браво Адамс. Касније је почела да продуцира теленовеле попут -{Carrusel}-, -{Alcanzar una estrella}- и -{Azul}-. Стога је Телевиса почела да креира бројне серије за тинејџере и децу, међу којима су -{Luz Clarita}-, -{Gotita de amor}-, -{El niño que vino del mar}-, -{El diario de Daniela}-, -{Serafín}-, -{Alegrijes y rebujos}-, -{Primer amor... a mil por hora}-, -{De pocas, pocas pulgas}-, -{Clase 406}-, -{Amy, la niña de la mochila azul}-, -{Misión SOS}- и -{Rebelde}-.

Почетком 2000-их, телевизијска мрежа је почела да продуцира адаптације својих ранијих серија, као и адаптације аргентинских и колумбијских теленовела, међу којима су -{Cuidado con el ángel}- и -{Lola, érase una vez}-. Од 2012. године, Телевиса је почела да снима серије у високој резолуцији, а прва таква серија била је -{Por ella soy Eva}-.

Следи списак теленовела у издању Телевисе.

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Референце

Спољашње везе